Dochow steht für:

 Dochow (Nordwestuckermark), abgegangenes Dorf und späteres Vorwerk bei Schönermark, Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Adolf Dochow (1844–1881), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer